В этом списке приведены небоскрёбы административного центра префектуры Айти города Нагоя с высотой от 100 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.


В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 100 метров.

Предложенные 
В списке представлены здания с высотой более 100 метров.

Хронология самых высоких зданий 
В списке приведены здания — в определённый временной отрезок считавшиеся самыми высокими в Осаки.

См. также 
 Список самых высоких зданий Японии

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Нагоя
 Выс
 
Выс